Antennmalar (Pimelodidae) är en familj malartade fiskar som ursprungligen lever i Sydamerika och upp från Panama till sydligaste Mexiko. Många antennmalar blir relativt stora; Brachyplatystoma filamentosum kan till exempel växa sig upp till tre meter lång.

Dottertaxa till Pimelodidae, i alfabetisk ordning

Källor

Externa länkar

Planetcatfish.com: artlista för Antennmalar 

Antennmalar
Malartade fiskar